Stati Uniti d'America
Jacksboro – città della Contea di Campbell, Tennessee
Jacksboro – città della Contea di Jack, Texas